Repubblica di Carelia – stato delle Repubbliche della Federazione Russa
 Repubblica Socialista Sovietica di Carelia – repubblica dell'Unione Sovietica che esistette tra il 1923 e il 1940
 Repubblica socialista sovietica carelo-finlandese – repubblica dell'Unione Sovietica che esistette tra il 1940 e il 1956